Roy Smith může být:

 Roy Smith (boxer) (* 1961) – britský boxer
 Roy Smith (fotbalista) (* 1990) – kostarický fotbalista
 Roy Smith (závodník) (1944–2004) – kanadský automobilový závodník